Michel Jeanneret est un nom porté notamment par :
 Michel Jeanneret (1960- ), professeur de musique, chanteur et guitariste,
 Michel Jeanneret (1940-2019), historien de la littérature,
 Michel Jeanneret (1974- ), journaliste suisse, rédacteur en chef de L'Illustré.